P62 peut faire référence à plusieurs navires:
 LÉ James Joyce (P62), un patrouilleur de la Marine irlandaise ;
 HMS Uther (P62), un sous-marin de la Royal Navy.

Voir aussi
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres